Mogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mogölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (6,47 ha)
Lilla Mogöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Mogöl (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Mogöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (8,88 ha)
Mogöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Mogöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (3 ha)
Mogöl (Sandseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (0,8 ha)
Mogölen (Fröderyds socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (2,34 ha)
Mogölen (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Mogölen (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (3,4 ha)
Mogölen (Lönneberga socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Stora Mogöl, sjö i Uppvidinge kommun, 
Mogölarna, sjö i Norrköpings kommun,  (3,2 ha)
Mogölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Moagöl
Moagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn